

Sigle 
 Mean reciprocal rank  – indice statistico
 MRR – fanzine

Codici 
 MRR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto J. M. Velasco Ibarra, Macara, Ecuador
 mrr – codice ISO 639-3 della lingua maria (India)

Storiografia
MRR  – abbreviazione bibliografica per ''Magistrates of the Roman Republic, 3 voll, compilata tra il 1951 e il 1986 da Thomas Robert Shannon Broughton